Hoppelpoppel steht für:
 Hoppelpoppel (Gericht), ein einfaches Gericht aus Kartoffeln, Fleisch und Ei
 Hoppelpoppel (Süßspeise), eine Süßspeise aus Sahne und Eigelb
 Hoppelpoppel (Getränk), ein Punsch aus Sahne, Eigelb und Rum

Hoppelpoppel ist außerdem der Name eines Spielzeughundes in Hans Falladas Geschichte Hoppelpoppel – wo bist du?

Siehe auch: